Freaks steht für:
 Freaks (1932), US-amerikanischer Pre-Code-Horrorfilm von Regisseur Tod Browning (1932)
 Freaks – Sie sehen aus wie wir, US-amerikanisch-kanadischer Science-Fiction-Thriller von Adam Stein und Zach Lipovsky (2018)
 Freaks – Du bist eine von uns, deutscher Spielfilm von Regisseur Felix Binder (2020)
 Freaks (Roman), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Joey Goebel (2003)

Siehe auch:
 Freak (Begriffsklärung)
 Freaks and Geeks, eine Jugendserie aus den Jahren 1999/2000
 Freaky (Begriffsklärung)
 Freax (Begriffsklärung)